axis, a második nyakcsigolya (C2)
axis vagy tengely, olyan vízszintes vagy függőleges vonal, amelyhez az építészeti alkotás viszonyul
Axis, emlősnem
Axis, település Alabama államban (USA)
Axis: Bold as Love, Jimi Hendrix Experience-album
lásd még
Tengely (egyértelműsítő lap)